Бихам, Гильберт
 Бихам, Офер
 Бихам, Эли (род. 1960) — израильский криптограф и криптоаналитик.